Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди женщин 1991 года прошёл с 9 сентября 1989 года по 12 декабря 1990 года. За выход в финальную часть боролись 18 сборных. Победители групп вышли в четвертьфинальную стадию турнира.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

Норвегия победила по сумме двух матчей со счётом 4:1.

Счёт по сумме двух матчей 1:1. Италия прошла дальше по правилу выездного гола.

Дания победила по сумме двух матчей со счётом 1:0.

Германия победила по сумме двух матчей со счётом 6:1.

 В финальную стадию чемпионата Европы вышли Италия, Дания, Норвегия и Германия.
 На чемпионат мира 1991 года вышли Италия, Дания, Норвегия, Германия и Швеция.

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
1989 год в женском футболе
1990 год в женском футболе